De finale van de Jaarbeursstedenbeker van het seizoen 1966/67 werd gehouden op 30 augustus en 6 september 1967. Het Engelse Leeds United nam het op tegen het Joegoslavische Dinamo Zagreb.

Zagreb won de heenwedstrijd in eigen huis met 2-0. Leeds slaagde er ook in de terugwedstrijd niet in om te scoren. Het duel eindigde op 0-0, waardoor Zagreb voor de eerste keer de Jaarbeursstedenbeker in ontvangst mocht nemen.

Wedstrijdgegevens

1967
Leeds United AFC
GNK Dinamo Zagreb
Voetbal in 1967
Jaarbeurs
Jaarbeurs